Площадь Вана Тург () — бывшая рыночная площадь в историческом районе старый город Таллина, столицы Эстонии.

На площадь выходят 5 улиц: Вене, Виру, Суур Карья, Кунинга и Вана Туру Каэл.

Находится в непосредственной близости от Ратушной площади, с которой соединяется переулком Вана Туру каэл.

История 
Находившийся на площади рынок — один из старейших рынков Таллина, старше него был только рынок на Ратушной площади.

В прежние времена площадь была одним из городских центров, о чём свидетельствует и сейчас сохранившаяся структура средневековых улиц — видно, что на площадь стекаются пять дорог. В средние века это были начала пяти главных путей Эстонии — в городскую цитадель (Вышгород), в порт, через Пярну на Ригу, через Тарту на Псков и через Нарву на Новгород.

На рынке торговали иноземные купцы, особенно активно торговля стала развиваться с появлением в 1346 году у Таллина, как у Ганзейского города, складочного права (). Распоряжение Ганзейского союза от 22 февраля 1346 года устанавливало запрет купцам Ганзы напрямую ввозить товары в Новгород. Следовало использовать гавани Таллина, Пярну или Риги, где товары перегружали с кораблей и везли дальше по сухопутным столбовым дорогам или рекам. В результате множество ганзейских купцов переселилось в Таллин, открывая представительства торговых контор и товарищества.

Литература 
 «Vanast Tallinnast ja tema liiklusteedest», L.Tiik, Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1958, Tallinn, 1959.
 «Tallinna ajalugu 1860-ndate aastateni», Koostanud Raimo Pullat. «Eesti Raamat» Tallinn, 1976

Здания

Улица в кинематографе 
По улице идёт капитан Пауль Кригер (Олег Даль) во второй серии фильма «Вариант «Омега»».

Примечания

Ссылки 
Старый город Таллина
Площади Таллина